Франсиско-де-Миранда — название ряда муниципалитетов в Венесуэле, данное им в честь основателя независимой Венесуэлы Франсиско Миранды:
 Франсиско-де-Миранда (муниципалитет штата Ансоатеги)
 Франсиско-де-Миранда (муниципалитет штата Гуарико)
 Франсиско-де-Миранда (муниципалитет штата Тачира)